Guaraciaba (do tupi tupi kwara'sï, "Soare"):

 Guaraciaba - oraș în Santa Catarina (SC), Brazilia
 Guaraciaba - oraș în Minas Gerais (MG), Brazilia
 Guaraciaba - neighborhood in oraș Belford Roxo, in Rio de Janeiro
 Guaraciaba do Norte - oraș în Ceará (CE), Brazilia